GR-14 puede referirse a:

en Senderismo:
GR-14 ruta por el curso fluvial del río Duero, en España y Portugal.

en Transporte:
Autovía GR-14 de la provincia de Granada, España.